Leslie Howard peut désigner :
 Leslie Howard (1893-1943), acteur britannique ;
 Leslie Howard (1948-), pianiste australien ;
 Leslie Howard (1956-), cavalière américaine.